Il singolare del torneo di tennis U.S. Women's Hard Court Championships 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 4–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Conchita Martínez (campionessa)
 Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (semifinali)

 Iva Majoli (semifinali)
 Katerina Maleeva (primo turno)
 Ginger Helgeson (quarti di finale)
 Ann Grossman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Women's Hard Court Championships 1994